Tomato est le label d'une compagnie discographique indépendante américaine basée à New York.

Artistes produits : Johnny Shines

Label discographique indépendant ayant son siège aux États-Unis
Label de blues